Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Maria Lankowitz du 5 au .

Barbara Paulus remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Cecchini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Natalia Medvedeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Autriche
Sport en Autriche en 1996
Tennis en août 1996